«Ко́сти» () — американский детективный телесериал, созданный Хартом Хэнсоном, который выходил в эфир на телеканале Fox с 13 сентября 2005 года по 28 марта 2017 года. Сюжет сериала вращается вокруг судебных антропологов из Джеферсонского университета, работающих вместе с ФБР. Главные роли исполнили Эмили Дешанель и Дэвид Борианаз; среди исполнителей ролей других постоянных персонажей Микаэла Конлин, Томас Джозеф Тайн, Джон Фрэнсис Дейли, Тамара Тейлор и Джон Бойд, Эрик Миллеган и Джонатан Адамс. Эмили Дешанель и Дэвид Борианаз, наряду с Кэти Райкс, автором романов, на которых основано шоу, являются продюсерами.

С 12 января по 11 мая 2012 года в эфир выходил спин-офф сериала под названием «Искатель» с Джоффом Стульцем и Майклом Кларком Дунканом.

Сюжет 
Сюжет сериала сосредоточен на раскрытии преступлений, которые расследует специальный агент ФБР Сили Бут с помощью команды антропологов из Джефферсоновского института (аллюзия на Смитсоновский институт) под руководством доктора Темперанс Бреннан. Доктор Бреннан и её команда, как правило, получают дела, где от тела убитого остались только кости, либо же сгнившие останки.

Но давно умершие жертвы не единственное, с чем придётся столкнуться Бреннан, Буту и их команде, раскрывая преступления, они часто сталкиваются со взяточничеством, коррупцией и местной разрозненностью. Кроме преступлений в сериале также раскрываются личные взаимоотношения между основными персонажами.

Концепция 
Литературной основой персонажей сериала является цикл детективных романов Кэти Райкс, главной героиней которых является доктор Бреннан. На настоящий момент опубликовано 23 книги.

Следует иметь в виду отличия между персонажем книг и сериала: в книге доктор Темперанс — зрелая, уже разведённая женщина, имеющая взрослую дочь, и никаких загадочных родителей, в прошлом страдавшая от алкоголизма, живущая в Квебеке и, что самое важное, не обладающая таким хладнокровным, отстранённым, нетактичным и порой непонятным для окружающих характером.

Кэти Райкс является дипломированным антропологом, осуществлявшим судмедэкспертизу для ФБР, и образ доктора Бреннан в книгах во многом является её альтер эго. Кэти Райкс также выступает продюсером данного сериала. В сериале Бреннан тоже пишет детективные романы, причём героиню её романов зовут Кэти Райкс.

Хотя по сюжету действие сериала обычно происходит на северо-востоке Соединённых Штатов, съёмки происходят в Лос-Анджелесе. Экстерьер Института принадлежит Музею естественной истории в Лос-Анджелесе, а его интерьеры были специально построены на студии «20th Century Fox».

В ролях

Список эпизодов

Адаптации 

11 января 2016 года на телеканале СТС состоялась премьера 24-серийной российской адаптации сериала Кости, состоящей из эпизодов первого и второго сезона американского оригинала. Производством телесериала занималась компания Good Story Media.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Программы телеканала Fox
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Вашингтоне
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2017 году